Mägi ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Mägi (1897–1956), estnischer Fußballspieler
 Arvo Mägi (1913–2004), estnischer Schriftsteller
 Ester Mägi (1922–2021), estnische Komponistin
 Janar Mägi (* 1987), estnischer Handballspieler
 Konrad Mägi (1878–1925), estnischer Maler
 Maris Mägi (* 1987), estnische Leichtathletin
 Paul Mägi (* 1953), estnischer Dirigent
 Rasmus Mägi (* 1992), estnischer Leichtathlet
 Voldemar Mägi (1914–1954), estnischer Ringer

Siehe auch: Magi